Jean de Vassé,  évêque de Lisieux au 
 Jean de Vassé, militaire français du